Uspienskij sobor (ros. Успенский собо́р, od ros. Успение (Богородицы) - czyt.: uspienije (Bogorodicy) - zaśnięcie (Bogurodzicy) - nazwa (wezwanie) licznych świątyń prawosławnych, której polskim odpowiednikiem jest katedra pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

Nazwa ta nawiązuje do zaśnięcia Bogurodzicy, w Kościele katolickim obchodzonego jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wśród licznych w świecie prawosławnym świątyń noszących to wezwanie wymienić można m.in.:
 Katedrę pw. Zaśnięcia NMP w Moskwie (Uspiensklij Sobor w Moskwie)

Prawosławie
Kultura w Rosji